Conte, a narració escrita en prosa, generalment breu
 Biografies: 
 Ánchel Conte (Alcolea de Cinca, 1942) escriptor en aragonès, doctor en història i catedràtic d'ensenyament secundari.
 Arthur Conte (Salses, Rosselló, 1920), polític, periodista i escriptor nord-català 
 Ignacio Conte Crespo (Saragossa, 1969), futbolista aragonès, que ocupava la plaça de davanter. Trajectòria ...
 Paolo Conte (Asti, 1937), cantautor italià.
 Daniela Feixas Conte, actriu i autora de teatre catalana.
 Jordi Miralles i Conte (Barcelona, 1962), polític català membre del Partit Comunista de Catalunya (PCC)